{{Ficha de álbum|nombre=Luces de sal|tipo=Álbum|grupo=Playa Limbo|lanzamiento=13 de agosto de 2021|grabación=2020-2021|estilo=Pop en español, música latina|duración=26:12|discográfica=Independiente|productor=Adán Jodorowsky, Playa Limbo|calificación=|anterior=Universo amor (2020)|posterior=|misceláneo={{Ficha de álbum/Sencillos
|nombre          = Luces de sal
|tipo            = álbum
|single 1        = Amarillo
|single 1 fecha  = 24 de abril de 2021
|single 2        = ¿Qué haces aquí?<ref>{{Cita web|url=https://music.apple.com/mx/album/qu%C3%A9-haces-aqu%C3%AD-single/1563937565|título=¿Que Haces Aquí - Single de Playa Limbo en Apple Music|fechaacceso=2023-01-14|fecha=2021-05-14|sitioweb=iTunes MX|idioma=es}}</ref>
|single 2 fecha  = 13 de mayo de 2021
|single 3        = Multicolor
|single 3 fecha  = 17 de junio de 2021
|single 4        = Luces de sal
|single 4 fecha  = 31 de julio de 2021
|single 5        = Todo y nada
|single 5 fecha  = 12 de agosto de 2021
}}}}Luces de sal'' es el quinto álbum de estudio discográfico de la agrupación tapatía mexicana Playa Limbo. Fue lanzado de manera independiente por la propia banda el 13 de agosto de 2021, para varias plataformas digitales de música y en CD.

En este álbum la banda optó por hacer ritmos más setenteros y ochenteros y movidos, con toques de rock-pop y urbano. Además en una entrevista ellos mencionaron que el disco a pesar de haberse grabado en pandemia, recalca todas las sensaciones positivas que influyeron en cada pista de todas las canciones del álbum. 

En este álbum no se invitaron artistas para colaborar y/o cantar en las pistas del álbum.

Lista de canciones

Edición estándar

Véase también 

 Discografía de Playa Limbo

Referencias 

Álbumes de Playa Limbo
Álbumes en español
Álbumes de pop
Álbumes de 2021